Kryssare kan syfta på:

 Kryssare – ett stort örlogsfartyg som kan användas i strid mot flera objekt samtidigt
Havskryssare – en segelbåt
Skärgårdskryssare – en typ av segelbåt byggd efter skärgårdskryssarregeln

Se även
 Kryssningsfartyg –  ett passagerarfartyg som specifikt transporterar resenärer som reser för nöjes skull
 Jakt (segelfartyg) – ett mindre enmastat segelfartyg